Spigot steht für:

 AT-4 Spigot, den Natocode der Panzerabwehrlenkwaffe 9K111 Fagot
 TV-Zapfen, ein Adapter für Fotografie und Beleuchtungstechnik
 Tröpfelalgorithmus (engl. spigot algorithm), ein Algorithmus zur Berechnung mathematischer Konstanten
 Spigot Peak, Berg im Grahamland, Antarktika
 eine  API für den Mehrspielermodus des Spieles Minecraft